Dmitrijewka () – nazwa kilkudziesięciu toponimów w Rosji i w Kazachstanie

m.in.:

 Dmitrijewka – wieś w rejonie fatieżskim obwodu kurskiego
 Dmitrijewka – chutor w rejonie kastorieńskim obwodu kurskiego
 Dmitrijewka – wieś w rejonie oktiabrskim obwodu kurskiego
 Dmitrijewka – wieś w rejonie timskim obwodu kurskiego
 Dmitrijewka – wieś w rejonie zołotuchińskim obwodu kurskiego

Zobacz też 
 Dmitrijewa – kobiety o tym nazwisku

Strony ujednoznaczniające